Dona Xepa – film del 1959 diretto da Darcy Evangelista
Dona Xepa – film tv del 1965 prodotto dalla Radiotelevisão Portuguesa (RTP)
Dona Xepa – telenovela del 1977 prodotta da Rede Globo de Televisão
Dona Xepa – miniserie televisiva del 2013